Hangerleiten ist der Ortsname von

 Hangerleiten (Breitenberg), Ortsteil der Gemeinde Breitenberg, Landkreis Passau, Bayern
 Hangerleiten (Wegscheid), Ortsteil des Marktes Wegscheid, Landkreis Passau, Bayern